Джермейн Джексон (, , Гэри, Лейк, Индиана, США) — американский певец, автор песен, продюсер, аранжировщик, бас-гитарист, участник группы The Jackson 5. Исполнил несколько песен в дуэте с молодой Уитни Хьюстон.

Детство 
Джермейн является четвёртым ребёнком  и Кэтрин Джексон. Он родился 11 декабря 1954 года в Гэри (шт. Индиана). Других детей Джозефа и Кэтрин звали Ребби, Джеки, Тито, Ла Тойя, Марлон, Майкл, Рэнди и Джанет. Мать воспитывала его как Свидетеля Иеговы, но после поездки в Бахрейн в 1989 году он принял ислам. Джермейн Джексон участвовал в группе The Jackson 5 и помогал своему брату Майклу на протяжении многих лет. В 1973 году Джермейн окончил высшую школу Бирмингема в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния).

The Jackson 5 
В 1968 году Джермейн и его братья подписали контракт с Motown Records. Вместе с Майклом он спел «I Want You Back», «I’ll Be There», «The Love You Save», «Dancing Machine» и многих других песнях. В 1973 году Джермейн женился на дочери Берри Горди Хейзел. В 1975 году, когда The Jackson 5 заключил контракт с записывающей компанией Epic Records, но Джермейн, в отличие от братьев, продолжил свою сольную карьеру в Motown Records. В 1983 году он воссоединился со своими братьями для телепередачи Motown 25. После успеха Motown 25 он вернулся в группу для записи альбома  и принял участие в туре по Канаде и США (). Он остался в группе до записи последнего альбома «2300 Jackson Street». В сентябре 2001 года он участвовал в шоу, посвященному 30-летию сольной карьеры Майкла.

Сольная карьера

Личная жизнь 
15 декабря 1973 года Джексон женился на Хейзел Джой Горди, которая является дочерью основателя Motown Records Берри Горди. У Джермейна и Хейзел родились трое детей: Джермейн Ла Джон Джексон младший (р. 27 января 1977), Отэм Джой Джексон (р.10 июля 1978), Джейми Джексон (р. 17 марта 1987). В 1988 году Джексон развёлся с Хейзел и стал жить с Маргарет Мальдонадо, у которой родилось двое детей: Джереми Джексон (р. 26 декабря 1986), Джордан Джексон (р. 5 января 1989). После расставания с Мальдонадо, Джексон начал отношения с бывшей подругой своего младшего брата Рэнди, у которой уже было двое детей от Рэнди, Алехандрой Оазиазой. Она родила Джермейну двух сыновей: Данте Рэндал (р. 13 июня 1992) — усыновленный, Джаафар Джексон (р. 25 июля 1996), Джермаджести Джексон (р. 7 октября 2000).

В настоящее время Джексон женат на Халиме Рашид. Всего у Джексона 7 детей: Трое от Хейзел, двое от Маргарет, и двое от Алехандры.

Дискография

Cтудийные альбомы 

 Jermaine (1972)
 Come Into My Life (1973)
 My Name Is Jermaine (1976)
 Feel the Fire (1977)
 Frontiers (1978)
 Let’s Get Serious (1980)
 Jermaine (1980)
 I Like Your Style (1981)
 Let Me Tickle Your Fancy (1982)
 Jermaine Jackson a.k.a. Dynamite (1984)
 Precious Moments (1986)
 Don’t Take It Personal (1989)
 You Said (1991)
 I Wish You L.O.V.E (2012)

Cборники 

 Motown Superstar Series (1981)
 Greatest Hits & Rare Classics (1991)
 Dynamite (The Encore Collection) (1999)
 Heritage Collection (2000)
 Ultimate Collection (2001)
 Big Brother Jermaine: The Jermaine Jackson Collection (2007)
 Greatest Hits (2009)
 S.O.U.L. (2011)
 Playlist: The Very Best of Jermaine Jackson (2014)

Концертный альбом 

 You Are Not Alone: The Musical (2014)

Домашнее видео 

 Dynamite Videos (1985)
 You Are Not Alone (2014)

Продюсер в альбомах других исполнителей 

 Switch — Switch (1978, также исполнительный продюсер)
 Switch — Switch II (1979, также исполнительный продюсер)
 Switch — Reaching For Tomorrow (1980, также исполнительный продюсер)
 LoveSmith — LoveSmith (1981, исполнительный продюсер)
 Switch — Switch V (1981)
 Сайрита Райт — The Spell (1983)
 Говард Джонсон — The Vision (1985)
 Уитни Хьюстон — Whitney Houston (1985)
 Мэнди Ли — Mendy Lee (1990)
 Эл Уэйзер — InternationAL (2004)

Список песен 
В список вошли песни официально выпущенные Джермейном Джексоном сольно. Также в таблице находятся песни, в которых Джермейн был в качестве приглашённого исполнителя или бэк-вокалиста.

См. также: Список песен The Jackson 5

Также Джермейн в составе The Jackson 5 пел бэк-вокалы в некоторых ранних сольных песнях Майкла Джексона (точно в каких именно, установить трудно).

Песни созданные для The Jackson 5 / The Jacksons

Песни созданные Джермейном для других исполнителей 
Перечислены те песни, где Джермейн не появляется вокально.

Примечания 

Семья Джексонов
Исполнители Arista Records
Исполнители Motown
Поп-вокалисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла